Siegfried Hähnel ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Hähnel (General) (1934–2010), deutscher Leiter der Bezirksverwaltung Berlin im Ministerium für Staatssicherheit (MfS)
 Siegfried Hähnel (Dramaturg), deutscher Dramaturg